

Banat Bośni

Królestwo Bośni 

Od 1463 Bośnia do Imperium osmańskiego.

Księstwo Hercegowiny 

Od 1483 Hercegowina do Imperium osmańskiego.

Niepodległe Państwo Chorwackie

Dynastia Sabaudzka 
 1941-1943 Tomisław II Sabaudzki - król Chorwacji, książę Bośni i Hercegowiny; abdykował; zmarł w 1948

Historia Bośni i Hercegowiny

Bośnia